

Pessoas
Archibald Low
Edward Low
George Low
Hugh Low
Joachim Löw
Maria Theresia Löw
Robert Löw

Outros
Low (álbum de David Bowie)
Low (álbum de Testament)
Low (canção de Flo Rida)
Low (canção de Kelly Clarkson)

Desambiguação